Salas peut désigner :

Patronyme 

 Alberto Salas (1988-), joueur espagnol de volley-ball ,
 Bryan Salas (1991-), coureur cycliste costaricien ;
 Claudia Salas (1994-), actrice espagnole ;
 Dídac Salas (1993-), athlète espagnol, spécialiste du saut à la perche ;
 Esteban Salas (1725-1803), compositeur cubain ;
 Franco Salas Borquez (1979-), artiste peintre ;
 Guillermo Salas (1974-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Ibai Salas (1991-), coureur cycliste espagnol ;
 Jairo Salas (1984-), coureur cycliste colombien ;
 Javier Salas (1984-), coureur cycliste argentin ;
 Jean Salas (1936-), joueur de rugby à XV, champion de France avec Béziers en 1961 ;
  (1870-1933), ethnologue et historien vénézuélien ;
 Kike Salas (2002-), footballeur espagnol ;
 Margarita Salas (1938-2019), biochimiste et généticienne moléculaire espagnole ;
 Osvaldo Salas (1914-1992), photographe de presse cubain ;
 Marcelo Salas (1974-), footballeur, international chilien ;
 Pablo Salas (1955-), cinéaste documentariste chilien ;
 Patrick Salas (1954-), joueur de rugby à XV, international français ;
 Sebastian Salas (1987-), coureur cycliste canadien ;
  ;
 Virginia Brindis de Salas (1908-1958), femme de lettres afro-uruguayenne.

Toponyme

Salas, commune des Asturies.
 Salas de los Infantes, commune de la province de Burgos, en Castille-et-León.

Salas, un voisinage de Riga.
 les localités dans plusieurs pagasts du pays (Inčukalna pagasts, Klintaines pagasts, Mētrienas pagasts, Praulienas pagasts, Valles pagasts, Zalves pagasts) portent ce nom.

Julio César Salas, l'une des vingt-trois municipalités de l'État de Mérida.
 Capitale Julio César Salas, l'une des deux divisions territoriales de la municipalité de Julio César Salas dans l'État de Mérida.

Voir aussi